Gstaig ist der Name folgender Orte:

 Gstaig (Großweil), Ortsteil der Gemeinde Großweil, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Gstaig (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft der Gemeinde Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gsteig